Donatas Slanina – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo lituano
 Katharina Slanina – politica tedesca
 Peter Slanina – giocatore cecoslovacco di hockey su ghiaccio
 Prokop Slanina – cestista ceco